Jeziorka – rzeka w Polsce, dopływ Wisły
 Jeziorka – rzeka w Polsce, dopływ Odry
 Jeziorka – miejscowość w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Damnica
 Jeziorka – gromada
 Jeziorka Duszatyńskie